Roberto Bautista Agut era il detentore del titolo, ma non ha preso parte a questa edizione del torneo.

In finale Andrej Rublëv ha battuto Corentin Moutet con il punteggio di 6-2, 7-63.

Teste di serie 

  Stan Wawrinka (semifinale)
  Andrej Rublëv (campione)
  Jo-Wilfried Tsonga (secondo turno)
  Milos Raonic (secondo turno)

<li> Laslo Đere (secondo turno)
<li> Filip Krajinović (secondo turno)
<li> Adrian Mannarino (primo turno)
<li> Frances Tiafoe (primo turno)

Wild card 

  Marco Cecchinato (primo turno)
  Cem İlkel (secondo turno)

 Malek Jaziri (primo turno)

Qualificati 

  Márton Fucsovics (quarti di finale)
  Corentin Moutet (finale)

 Mikael Ymer (primo turno)
 Grégoire Barrère (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2020